Фоулкс () — фамилия. Известные носители:
 Чарльз Фоулкс (1875—1969) — шотландский и британский игрок в хоккей на траве, бронзовый призёр Олимпийских игр 1908 года.
 Чарльз Фоулкс (1903—1969) — британский военачальник, участник Второй мировой войны.
 Артур Фоулкс (род. 1928) — генерал-губернатор Багамских Островов.
 Билл Фоулкс (1932—2013) — английский футболист, известный по выступлению за «Манчестер Юнайтед».